Die Saison der Sierra Leone Premier League 2019 fand von Ende Januar bis Juli 2019 statt. Es war die erste Austragung seit 2015, erneut unter dem Dach der Sierra Leone Football Association (SLFA). Die Liga wurde hierbei zum ersten Mal von der Regierung Sierra Leones mit mindestens 230.000 US-Dollar, womöglich aber US$ 400.000 gesponsert. 
Meister wurde, ohne Niederlage, East End Lions aus Freetown.

Zur Teilnahme eingeladen waren 14 Mannschaften. Der FC Johansen der umstrittenen SLFA-Präsidentin Isha Johansen hat seine Teilnahme vor Saisonbeginn abgesagt.

Vereine 
 Anti Drugs Strikers FC aus Newtown; gegründet 1993; spielt im EBK-Stadion mit 1000 Zuschauerplätzen
 Bo Rangers FC aus Bo
 Central Parade, ehemals  Cenegal FC, aus Freetown
 Diamond Stars FC aus Koidu
 East End Lions aus Freetown
 East End Tigers FC aus Tongoma
 Freetown City FC, ehemals Freetown United, aus Freetown
 Kamboi Eagles aus Kenema
 FC Kallon aus Freetown
 Mighty Blackpool FC, ehemals Socron United, aus Freetown; gegründet 1923; spielt im Nationalstadion
 Old Edwardians FC aus Freetown
 Ports Authority aus Freetown
 RSLAF FC aus Freetown; Mannschaft der sierra-leonischen Armee

Tabelle 

{|
| (M) || Meister 2013
|-
| (P) || Pokalsieger (FA Cup 2016): FC Johansen
|-
| * || Teilnahme vor Saisonbeginn abgesagt. In der offiziellen Ligatabelle aber aufgeführt.

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019